Касале:
 Касале, Натали Алонсо (род. 1970) — нидерландская актриса, а также режиссёр, сценарист, продюсер и кинооператор.
  (род. 1987) — чилийский мото- (квадроцикл) и автогонщик.

См. также